Bislang wurden folgende Fregatten mit dem Namen „Karlsruhe“ in Dienst gestellt:

Karlsruhe (F 223), Schiff der deutschen Bundesmarine von 1962 bis 1983
Karlsruhe (F 212), Schiff der Deutschen Marine von 1984 bis 2017

Für weitere Kriegsschiffe mit dem Namen Karlsruhe sowie weiter Bedeutungen siehe Karlsruhe (Begriffsklärung).